Malfatti:
 Franco Maria Malfatti
 Komisja Franco Malfattiego